Die Parlamentswahl in Norwegen 1949 fand am 10. Oktober 1949 statt. Es war die Wahl zum 45. Storting.

Die sozialdemokratische Arbeiterpartei legte über vier Prozentpunkte zu. Das Wahlrecht führte zusätzlich zu einer deutlichen Überrepräsentation und sicherte der Arbeiterpartei eine klare absolute Mehrheit. Die Kommunistische Partei (NKP) büßte trotz nennenswertem Stimmenanteil alle 11 Sitze ein.

Das Parlament setzte sich nur noch aus fünf Fraktionen zusammen.

Wahlergebnis

Einzelnachweise 

Norwegen #Parlament
1949
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)